Internationella öspelen 2007 hölls på Rhodos, från den 30 juni till 6 juli 2007.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Källor
Internationella öspelen 2007

2007 i Grekland
2007
Sportåret 2007
Rhodos